Ю́рий А́ристов: Аристов, Юрий (род. 1973) — узбекистанский легкоатлет.
 Аристов, Юрий Юрьевич (род. 1975) — народный депутат Украины IX созыва.